Le syndicat mixte du bassin versant du Séran est une structure intercommunale contribuant à l'amélioration de la qualité de l'eau du Séran et au suivi des initiatives dans le cadre des objectifs d'amélioration déterminés par le contrat de rivière du Séran. Son siège est installé à Champagne-en-Valromey.

Les adhérents 
Il regroupe 27 collectivités territoriales réparties sur cinq cantons.

Communes de la communauté de communes du Valromey

Communes de la communauté de communes Bugey Sud

Les instances

Les instances décisionnelles 
 Le comité syndical, créé par arrêté préfectoral en 2009.
 Le bureau du comité syndical

Les instances consultatives 
 Les commissions de travail

Liens externes 
 

Seran
Champagne-en-Valromey